ESL é uma sigla ou acrônimo que pode se referir a:

 Exército Simbionês de Libertação - antiga organização revolucionária de orientação marxista dos Estados Unidos
 Exército Sírio Livre Um grupo armado envolvido na Guerra Civil Síria.
 Exército do Sul do Líbano - antiga milícia cristã-libanesa criada durante a Guerra Civil do Líbano
 East St. Louis (Illinois) - cidade localizada no estado norte-americano de Illinois
 English as a Second Language - inglês como uma segunda língua
 ESL (empresa) - organizadora e produtora de torneios de esportes eletrônicos

Desambiguações de siglas